Biografies:
 Lluís Puig de la Bellacasa i Deu, (Barcelona 1886 - 1960), advocat i polític català, diputat a les Corts Espanyoles durant la Segona República.
 Pilar Azemar i Puig de la Bellacasa (Barcelona, 1895 - 1988), militant d'UDC i vídua de Manuel Carrasco i Formiguera
 Lluís Azemar i Puig de la Bellacasa (1904 - 1998), president de la Federació Espanyola de Patinatge
 José Joaquín Puig de la Bellacasa (Bilbao, 1931), diplomàtic, jurista i ambaixador espanyol
 Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre (Madrid, 1952), advocat i alt funcionari de l'Estat Espanyol

 Toponímia:
 Can Puig de la Bellacasa, masia pairal de Banyoles del